Manuel I da Trebizonda foi um imperador do Império de Trebizonda que reinou entre 1238 e 1263. Foi antecedido no trono por João I da Trebizonda, e sucedido por Andrônico II da Trebizonda.

Fontes 
  W. Miller, Trebizond: The Last Greek Empire of the Byzantine Era, Chicago, 1926.

Naturais de Trebizonda
Imperadores de Trebizonda